Десняк — фамилия. Известные носители:

 Олекса Десняк (настоящее имя — Алексей Игнатович Руденко; 1909—1942) — украинский советский писатель. Член КПСС с 1939 года.
 Руденко-Десняк, Александр Алексеевич (1936—2006) — украинский и российский журналист, общественный деятель.